Ponte se poate referi la:

 Ponte, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 Lorenzo Da Ponte, libretist de operă italian, mai târziu libretist de operă american, poet și preot romano-catol